Анна Пророчица — имя двух библейских персонажей:

* Анна Пророчица — персонаж Ветхого Завета.
 Анна Пророчица — персонаж Нового Завета.

См. также 
 Святая Анна
 Анна